Río Mulatos bezeichnet mehrere Flüsse in Lateinamerika:

 Río Mulatos (Ecuador), rechter Quellfluss des Río Jatunyacu
 Río Mulatos (Kolumbien),  Zufluss des Karibischen Meeres
 Río Mulatos (Bolivien), endorheischer Fluss auf dem Hochplateau der Anden im südlichen Bolivien